Ken Catchpole

Autre 
 Opération Catchpole